Retentie betekent vasthouden, in diverse betekenissen:
Retentie (papier)
In de tandheelkunde, houvast van een gebitselement, vulling, kroon, enz.
Urineretentie
Retentierecht
Dataretentie
Retentie (leren), vakterm bij het leren - het onthouden van informatie
Retentie-index van Kováts, begrip in de gaschromatografie.
Waterretentie